MDC —  — цифровой низкоскоростной протокол обмена.
 MDC — монодансилкадаверин, производное кадаверина, ингибитор ферментов.
  —   — макрофагальный хемокин CCL22.
 MDC —  — код проверки целостности сообщения.
 MDC — число 1600, записанное римскими цифрами.
  —  — американская панк-рок группа.
 MDC —  — система отключения цилиндров на холостых оборотах.